az istenné vált Melikertész neve
 Palaimón, az egyik argonauta
 Palaimón, Héraklész és Autonoé fia